D32 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D32 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code voor de schaakopening Tarraschverdediging